Plückhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Plückhahn (1916–?), deutscher Fußballspieler
 Kathrien Plückhahn (* 1958), deutsche Ruderin